Ludovika steht für:

 Ludovika, weiblicher Vorname 
 Ludovika-Akademie, Kadettenschule in Budapest
 Ludovika tér, Platz in Budapest

Siehe auch:
 Ludvika (Begriffsklärung)